

Patronyme
 André Gide est un écrivain français, prix Nobel de littérature, né à Paris le  et mort le .
 Casimir Gide (1804-1868), est un compositeur et libraire français.
 Catherine Gide est la fille naturelle et le seul enfant d'André Gide et d'Élisabeth van Rysselberghe (fille de Maria et du peintre Théo van Rysselberghe).
 Charles Gide (1847-1932), oncle d'André Gide, est un dirigeant historique du mouvement coopératif français, théoricien de l'économie sociale, président du mouvement du christianisme social, fondateur de l'École de Nîmes.
 Marie Gide (1762-1821), peintre sur émail suisse.
 Théophile Gide (1822-1890), peintre français

Divers
 Gide Loyrette Nouel, est le plus grand cabinet d'avocat d'affaires français. Il comporte 700 avocats dans 21 pays différents.

Homonymie de patronyme